Die Western & Southern Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis zum 19. August 2012 in Mason, Ohio bei Cincinnati stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das siebte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war der Brite Andy Murray, der aber im Achtelfinale am Lucky Loser Jérémy Chardy scheiterte. Sieger wurde der Schweizer Roger Federer, der mit seinem Finalsieg über Novak Đoković zum fünften Mal in Cincinnati den Titel holte und damit alleiniger Rekordsieger des Turniers wurde. Đoković scheiterte mit seiner Niederlage zum insgesamt vierten Mal in fünf Jahren im Finale des Turniers. Im Doppel waren Leander Paes und Mahesh Bhupathi die Titelverteidiger, sie traten in diesem Jahr jedoch mit anderen Partnern an. Während Paes gemeinsam mit Radek Štěpánek im Achtelfinale scheiterte, erreichte Bhupathi mit seinem Landsmann Rohan Bopanna wieder das Finale. Dort mussten sie sich aber Robert Lindstedt und Horia Tecău geschlagen geben. Für die schwedisch-rumänische Paarung war dies der erste Sieg bei einem Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel sowie die acht topgesetzten Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 91 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 62 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 46 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Mason (Ohio)